Los ranforrínquidos (Rhamphorhynchidae) son un grupo de primitivos pterosaurios "ranforrincoides" nombrados por Rhamphorhynchus, el cual vivió en el Jurásico Superior. La familia Rhamphorhynchidae fue nombrada en 1870 por Harry Govier Seeley.

Clasificación 
Listado según la clasificación de Unwin, 2006 a menos que se anote lo contrario.
 Familia Rhamphorhynchidae
 Subfamilia Rhamphorhynchinae
 Angustinaripterus
 Bellubrunnus
 Dorygnathus
 Nesodactylus
 Orientognathus
 Qinglongopterus
 Rhamphocephalus
 Rhamphorhynchus
 Sericipterus
 Subfamilia Scaphognathinae
 Cacibupteryx
 Fenghuangopterus
 Harpactognathus
 Jianchangnathus
 Jianchangopterus
 Pterorhynchus
 Scaphognathus
 Sordes

El siguiente cladograma (árbol familiar) de los ranforrínquidos que se presenta a continuación es el resultado de un extenso análisis filogenético publicado por Andrés & Myers en 2013.

Referencias 

Pterosaurios del Jurásico